F46 oder F 46 steht für:
 HMS Juno (F46), britischer Zerstörer der J-Klasse
 BMW 2er Gran Tourer (Baureihenbezeichnung), deutscher Kompaktvan
 Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik, siehe T46 (Paralympics)